Adamowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Ferdynand Adamowicz (1802–1881), Mediziner
 Bogusław Adamowicz (1870–1944), Schriftsteller und Maler
 Jan Adamowicz († 1908), polnischer Aktivist und Publizist
 Magdalena Adamowicz (* 1973), polnische Hochschullehrerin und Europapolitikerin
 Paweł Adamowicz (1965–2019), polnischer Politiker
 Tony Adamowicz (1941–2016), US-amerikanischer Automobilrennfahrer

Siehe auch:

 Adamović
 Adamovich
 Adamowitsch